Тимофе́евский — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Тимофеевский, Дмитрий Иванович (1852—1903) — русский патологоанатом, профессор, отец А. Д. Тимофеевского.
 Тимофеевский, Леонид Сергеевич (1938—2018) — советский и российский специалист в области холодильной техники и горной теплофизики.

Топоним 
 Тимофеевский — выселок в Звениговском районе Республики Марий Эл (Россия).

См. также